A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a vívás női egyéni párbajtőr versenyszámát augusztus 6-án rendezték. Az aranyérmes a magyar Szász Emese lett.

Eredmények 
A versenyt egyenes kieséses, hiányos 64-es táblával bonyolították le.

Döntők

Felső ág

1. szakasz

2. szakasz

Alsó ág

3. szakasz

4. szakasz

Források 

Vívás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon